Fourtou steht für:

 Fourtou, eine Gemeinde im französischen Département Aude

Fourtou ist der Familienname folgender Personen:

 Janelly Fourtou (* 1939), französische Politikerin
 Jean-René Fourtou (* 1939), französischer Unternehmer